Molekulska formula -{C14H19N3S}- se može odnositi na:

 Metapirilen
 Tenildiamin